Cassibile ist
 ein Fluss im Südosten Siziliens, siehe Cassibile (Fluss)
 ein an diesem Fluss gelegener Ortsteil von Syrakus, siehe Cassibile (Syrakus)
 ein von diesem Fluss geprägtes Naturschutzgebiet, das Riserva naturale Cavagrande del Cassibile
 Waffenstillstand von Cassibile vom 3. September 1943